

Фамилия 
Известные носители:
 Хайош, Альфред (1878—1955) — венгерский спортсмен.
 Хайош, Арпад (1902—1971) — венгерский футболист и тренер.
 Хайош, Дьёрдь (1912—1972) — венгерский математик.

Топоним 
 Хайош (Венгрия) — город в Венгрии